Озерецковская — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Озерецковская, Нина Евгеньевна (1900—1982) — врач-педиатр, доктор биологических наук, профессор Московского НИИ педиатрии и детской хирургии.
 Озерецковская, Ольга Львовна (1968—2000) — советская, российский актриса театра и кино.
 Озерецковская, Любовь Данииловна (род. 1996) — казахстанская автогонщица.